Comwell är en dansk hotellkedja, som äger och driver hotell-, spa- och konferensanläggningar i hela Skandinavien. Gruppen introducerade begreppet konferenscenter i Danmark 1969, då under namnet Scanticon.

Comwell hade i januari 2011 tretton hotell i Danmark och Sverige.

Den 22 december 2011 stacks spaden i marken för Comwell Aarhus. Hotellet öppnade 2014.

Hotell

Hotellkedjor